Piotr Jabłoński – polski zapaśnik
 Piotr Jabłoński – polski biolog